Verlaine kan syfta på följande:

 Paul Verlaine , fransk poet (1844–1896)
 Tom Verlaine, amerikansk sångare (1949–2023)
 The Verlaines, rockband från Nya Zeeland
 Verlaine, Belgien, kommun i Belgien